Panafrikanischer Kongress heißen
 Pan Africanist Congress of Azania, südafrikanische Befreiungsbewegung
 Pan-Afrikanischer Kongress (), Serie fünf internationaler Zusammenkünfte zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter William E. B. Du Bois über die Situation Afrikas